Аррифана — топоним:
 Аррифана (Вила-Нова-де-Пояреш) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Аррифана (Гуарда) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Аррифана (Санта-Мария-да-Фейра) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Авейру.